Эпье ():

 Эпье — коммуна во Франции, департамент Луар и Шер.
 Эпье — коммуна во Франции, департамент Мен и Луара.
 Эпье — коммуна во Франции, департамент Эна.
 Эпье — коммуна во Франции, департамент Эр.

См. также 
 Эпье-ан-Бос () — коммуна во Франции, департамент Сомма.
 Эпье-Рю
 Эпье-сюр-Шье